Красицький — українське прізвище.

 Красицький Дмитро Филимонович (1901-1989) — український письменник та літературознавець.
 Красицький Йосиф (1828-1908) — руський священик (УГКЦ), громадський діяч (москвофіл), поет.
 Красицький Микола Федорович (1885-1923) — старшина Дієвої Армії УНР.
 Красицький Фотій Степанович (1873-1944) — український художник.
 Красицький Петро Фотійович (1906-1968) — український радянський архітектор.

Див. також 
 Красіцький

Українські прізвища